Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Venus Williams (Campionessa)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Assente
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Jelena Dokić (finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Elena Dement'eva (terzo turno)

 Anastasija Myskina (terzo turno)
 Kim Clijsters (terzo turno)
 Dája Bedáňová (secondo turno)
 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Chanda Rubin (terzo turno)
 Anne Kremer (terzo turno)
 Tat'jana Panova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2002